La Parelloop è una corsa su strada di 10 km che si tiene a Brunssum, nei Paesi Bassi, a marzo o aprile di ogni anno dal 1989.

In questa prova il keniota Micah Kogo ha battuto nel 2009 il record mondiale dei 10 km su strada con il tempo di 27'01", superando il precedente primato dell'etiope Haile Gebrselassie.

Albo d'oro

Collegamenti esterni 
 

Competizioni di atletica leggera nei Paesi Bassi
Sport a Brunssum